Hohenschwärz ist der Ortsname von

 Hohenschwärz (Dinkelsbühl), Ortsteil der Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hohenschwärz (Gräfenberg), Ortsteil der Stadt Gräfenberg, Landkreis Forchheim, Bayern